Fehér Károly vagy Fejér Károly (1790–1877) színész, színigazgató
 Fehér Károly (1864–?) színész, színigazgató
 Fehér Károly (1928–1994) mezőgazdász, agrármérnök, főiskolai tanár
 Fehér Károly (1933) agrármérnök, állattenyésztő, egyetemi tanár, újságíró